Gopalan ist der Familienname folgender Personen:

 P. V. Gopalan (1911–1998), indischer Beamter, Leiter für Hilfsmaßnahmen und Flüchtlinge in der sambischen Regierung
 Shyamala Gopalan (1938–2009), indisch-amerikanische Biomedizinerin